Diospyros amboyensis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Edward Wilber Berry. Diospyros amboyensis ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
amboyensis